Aceasta este lista orașelor din Mauritania.

Alte așezări
Akreijit
Bir Moghrein
Chinguetti
Choum
F'dérik
Ouadane
Tichit
Guerou

 
Mauritania